Spinops est un genre éteint  de dinosaures herbivores cératopsiens du Crétacé supérieur. 

Il est connu à partir de restes fossiles découverts en Alberta (Canada) dans la partie supérieure de la formation géologique d'Oldman et la partie inférieure de celle de Dinosaur Park. Il date ainsi du Campanien, soit il y a environ entre  à  millions d'années.

Une seule espèce est rattachée au genre, Spinops sternbergorum.

Étymologie 
Le nom Spinops vient du latin "spina" (épine dorsale) et "ops" (visage).

Histoire 
Deux crânes partiels de Spinops ont été retrouvés en 1916. Ils furent envoyés au British Museum par Charles Hazelius Sternberg. Dans une lettre à Charles Hazelius Sternberg, Arthur Smith Woodward, un paléontologue anglais du British Museum, a défini les fossiles comme des débris. Les fossiles furent réexaminés par le Docteur  en 2011, qui réalisa que les fossiles faisaient partie d'une nouvelle espèce de dinosaures.

Inventaire des fossiles retrouvés 

L'holotype de Spinops se nomme NHMUK R16307. C'est un morceau de l'os pariétal.

Les autres fossiles retrouvés incluent NHMUK R16308 (morceau de l'os pariétal, de l'os dentaire et de fragments de membres, non identifiés), NHMUK R16306, un crâne incomplet, dont il ne reste que la partie supérieure, et NHMUK R16309, un morceau de l'os squamosal.

Description

Phylogénie 
Phylogénie du Spinops et des autres centrosaurinés (cladogramme établi par M. J. Ryan  en 2016) :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Centrosaurinae
Dinosaure d'Amérique du Nord
Dinosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 2011